Oberedt ist der Name folgender Orte:

 Oberedt (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Oberedt (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Oberedt (Gemeinde Jeging), Ortschaft von Jeging, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich